

Загражден () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Гулянці.
 Загражден () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Баніте.